Евгения может означать:
 Евгения — род растений семейства Миртовые.
 (45) Евгения — тройной астероид в Солнечной системе.
 Евгения — квартал Константинополя, район Евгеньевых ворот, которые связывали город с гаванью Боспорион.

Евгения — женская форма имени Евгений.
 Евгения Лейхтенбергская (1808—1847) — герцогиня Лейхтенбергская, дочь Евгения Богарне и принцессы Августы Амалии Баварской, в замужестве принцесса Гогенцоллерн-Хехинген.
 Евгения Римская — преподобномученица, дева, память 6 января (подвизавшаяся в мужском образе)
 Евгения Сербская (Милица, в крещении Евфросиния, в иночестве Евгения, в схиме Евфросиния) — княгиня, память 1 августа, 12 сентября

 Евгения (Доможирова), мученица, память 18 января
 Евгения (Лысова) (1892—1935) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

См. также